Distrikt Cochabamba bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Cochabamba (Chota), Distrikt in der Provinz Chota (Region Cajamarca)
 Distrikt Cochabamba (Huacaybamba), Distrikt in der Provinz Huacaybamba (Region Huánuco)
 Distrikt Cochabamba (Huaraz), Distrikt in der Provinz Huaraz (Region Ancash)